Кнобель () - німецьке прізвище. Відомі носії:

 Август Вільгельм Карл Кнобель (1807-1863) - протестантський богослов.
 Ганс-Петер Кнобель - швейцарський біатлоніст, учасник зимових Олімпійських ігор 1994 року.
 Християн-Людвіг-Ебергард Кнобель (1719-1793) - архітектор, який працював разом з Франческо Растреллі в Санкт-Петербурзі.

Див. також
 Кнебель